Osoby:
 Kurt Feldt – niemiecki generał
Leo Feldt (1846–1928) – pruski generał
 Marcus Feldt – szwedzki curler
Sam Feldt właściwie Sammy Rendersl (ur. 1993) – holenderski DJ i producent muzyki deep house
Wawrzyniec Feldt (1796–1882) – filozof, matematyk, astronom, wykładowca w Liceum Hosianum w Braniewie

Zobacz też:
 Feld
 Felt
 Veldt